

Biografia 
Era figlio del duca Luigi e di Giovanna di Hochberg. Sposò Jacqueline de Rohan-Gyé nel 1536, da cui ebbe tre figli:
 Léonor, duca di Longueville e d'Estouteville, principe del sangue (1540-1573)
 Jacques, nato 1547 e morto poco dopo
 Francesca (5 aprile 1549 - 11 giugno 1601), nata postuma, sposò Luigi I di Borbone, principe di Condé, fratello minore del re Antonio di Navarra nonché generale ugonotto. Da questo matrimonio discende il ramo dei Borbone-Condé.

Ascendenza 

Francesco d'Orléans-Longueville (1513-1548)
F